Тре́йсі ( або Tracey або Traci) — англомовні прізвище, ім'я і топонім.

Прізвище 

 Браян Трейсі (; 1944) — американський автор книг й аудіопрограм на теми бізнесу.
 Джеймс Едвард Трейсі (; 1888—1959) — британський дипломат і дослідник.
 Кіган Коннор Трейсі (; 1971) — канадська акторка.
 Кларісса Трейсі (; 1818—1905) — американська вчена-ботанік.
 Спенсер Трейсі (; 1900—1967) — американський актор, двічі лауреат премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль.
 Ян Трейсі (; 1964) — канадський актор та режисер телебачення та кінематографу.

Ім'я 

 Трейсі Волтер (; 1947) — американський актор.
 Трейсі Грінвуд (; ) — професійна американська бодібілдерша.
 Трейсі Емін (); 1963) — англійська художниця, одна з найвідоміших представниць групи «Молоді британські митці».
 Трейсі Ештон () — американська акторка.
 Трейсі Кемерон (; 1975) — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008).
 Трейсі Колдвел-Дайсон ( 1969) — американська жінка-астронавт.
 Трейсі Лордз (, справжнє ім'я: Нора Луїз Кузма ; 1968) — американська акторка, продюсер, кінорежисер, сценарист й співачка.
 Трейсі Майклз (; 1974—2008) — американський музикант, більш відомий як барабанщик голлівудського глем-панк гурту Peppermint Creeps.
 Трейсі Мозлі (; 1973) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2004, 2008).
 Трейсі Остін (; 1962) — американська тенісистка, була першою ракеткою світу.
 Трейсі Спірідакос (; 1987) — канадська акторка.
 Трейсі Талавера (; 1966) — американська гімнастка, олімпійська медалістка (1984).
 Трейсі Хікмен (; 1955) — американський письменник-фантаст.
 Трейсі Чепмен (; 1964) — афроамериканська співачка, виконує власні пісні у стилі блюз, що зачіпають найчастіше гострі соціальні теми.
 Трейсі Чімо (; 1979) — американська акторка.

Топонім

Трейсі — місто в окрузі Сан-Хоакін, штат Каліфорнія
 Трейсі — місто в окрузі Лайон, штат Міннесота
 Трейсі — місто, штат Міссурі

Інше 
 3532 Трейсі (3532 Tracie) — астероїд головного поясу, відкритий 10 січня 1983 року.
 «Дік Трейсі» () — кінофільм Воррена Бітті. Екранізація коміксів Честера Гулда.
 Трейсі () — циклон, який зруйнував місто Дарвін у 1974 році.

Англійські прізвища